Acacio Valbuena Rodríguez (1922–2011), bisbe espanyol
 Álvaro Valbuena (n. 1941), artista colombià
 Ángel Valbuena Prat (1900–1977), filòleg i historiador català
 Antonio Valbuena Alonso (n. 1948), bomber català
 Francesc Ruiz i Valbuena ("Rodri") (n. 1971), futbolista català
 José Luis Valbuena (n. 1971), boxador veneçolà
 Mathieu Valbuena (n. 1984), futbolista francès
 Raúl Valbuena Cano (n. 1975), futbolista madrileny

Vegeu també 
 Abadia de Valbuena, monestir cistercenc al municipi de Valbuena de Duero
 Valbuena de Duero, municipi de Castella i Lleó
 Valbuena de Pisuerga, municipi de Castella i Lleó